Bradshaw Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bradshaw Hill (Michigan)
 Bradshaw Hill (West Virginia)